Пудово — название населённых пунктов:

Россия 
 Пудово — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Пудово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Пудово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Пудово — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Пудово-Сипягино
 Пудовой